Legio III è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio III (Pompeo)
Legio III (Cesare)
Legio III Augusta
Legio III Cyrenaica
Legio III Diocletiana
Legio III Gallica
Legio III Isaura
Legio III Italica
Legio III Parthica

Pagine correlate
Elenco di legioni romane